

Aziende
WIMA – azienda tedesca di componenti elettronici passivi
WIMA – stazione radio statunitense dell'Ohio

Musica
Werner Icking Music Archive – archivio di spartiti musicali